

Література 
 1930: «Стара» — повість Данила Хармса.

Топоніміка

Стара — річка в Закарпатській області, права притока Латориці.
 Стара Вижівка — селище міського типу на південному-заході Полісся, над річкою Вижівкою (притока Прип'яті), районний центр Волинської області.
 Стара Красношора — село в Україні, в Чернівецькій області, Сторожинецькому районі.
 Стара Ушиця — селище міського типу в Україні, центр Староушицької селищної територіальної громади Кам'янець-Подільського району Хмельницької області.

Стара Загора — місто в центрі Болгарії, адміністративний центр Старозагорської області. Є одним з найстародавніших міст Південної Європи.

Стара — село в гміні Александрув Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства

Стара — присілок, Підосиновський район, Кіровська область
 Стара Русса — місто в Новгородській області Росії. Є містом обласного значення і адміністративним центром Старорусського муніципального району та міського поселення Муніципальне утворення «Місто Стара Русса».

див. Старий, Старі

див. Старе